Столярский — фамилия; имеет женскую форму Столярская.
 Столярский, Павел (род. 1996) — польский футболист, защитник.
 Столярский, Пётр Соломонович (1871—1944) — советский скрипач-педагог, народный артист Украинской ССР.

Столярская 
 Столярская, Данута Альфредовна (1929—2011) — советская киноактриса, заслуженная артистка РСФСР.